Vancouver pode referir-se à:

Vancouver, a mais conhecida, uma cidade localizada no Canadá, província de Colúmbia Britânica.
Vancouver (Washington), uma cidade localizada nos Estados Unidos, estado de Washington.
A Ilha Vancouver, uma ilha canadense onde está localizada a capital da Colúmbia Britânica, Vitória. A cidade canadense de Vancouver não se localiza nesta ilha.
George Vancouver, um explorador inglês, cujo sobrenome é a origem do nome dos locais citados acima.

Desambiguação